Stevens hace referencia a:

Localidades
Condado de Stevens, varios condados de Estados Unidos con el mismo nombre.
Fort Stevens, antigua instalación militar estadounidense.

Personas
 Stevens Aguirre, Cantautor colombiano
 Alfred Stevens, pintor de Bélgica;
 Andrew Stevens, actor, productor y director estadounidense;
 Austin Stevens, fotógrafo sudafricano;
 Carrie Stevens, actriz y modelo estadounidense;
 Cat Stevens, músico británico;
 Connie Stevens, actriz estadounidense;
 Craig Stevens, actor de Estados Unidos;
 Christopher Stevens, diplomático estadounidense;
 Fisher Stevens, actor y productor estadounidense;
 Gary Stevens, futbolista inglés;
 George Stevens, director y productor estadounidense;
 Inger Stevens, actriz estadounidense de origen sueco;
 Isaac Stevens, gobernador y militar estadounidense;
 John Paul Stevens, jurista de Estados Unidos;
 K. T. Stevens, actriz estadounidense;
 Nettie Stevens, genetista de Estados Unidos;
 Rachel Stevens, actriz inglesa;
 Ray Stevens, músico de Estados Unidos;
 Risë Stevens, mezzosopano de Estados Unidos;
 Siaka Stevens, presidente de Sierra Leona;
 Stella Stevens, actriz estadounidense;
 Steve Stevens, guitarrista de Estados Unidos;
 Sufjan Stevens, músico de Estados Unidos;
 Ted Stevens, senador estadounidense;
 Thaddeus Stevens, político de Estados Unidos; o
 Wallace Stevens, poeta de Estados Unidos.